4-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1987 прошла 11 сентября 1987 года в Лос-Анджелесе в Амфитеатре Гибсон. Ведущими церемонии были виджеи канала MTV Downtown Julie Brown, Carolyne Heldman, Kevin Seal, Michael Tomioka, Dweezil Zappa.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Genesis — «Land of Confusion»
 Paul Simon — «The Boy in the Bubble»
 U2 — «With or Without You»
 Steve Winwood — «Higher Love»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 David Bowie — «Day-In Day-Out»
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Robert Palmer — «I Didn’t Mean to Turn You On»
 Paul Simon — «You Can Call Me Al»
 Steve Winwood — «Higher Love»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Kate Bush — «The Big Sky»
 Janet Jackson — «Nasty»
 Cyndi Lauper — «True Colors»
 Madonna — «Open Your Heart»
 Madonna — «Papa Don't Preach»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 The Bangles — «Walk Like an Egyptian»
 Crowded House — «Don't Dream It's Over»
 Eurythmics — «Missionary Man»
 Talking Heads — «Wild Wild Life»
 U2 — «With or Without You»

Лучший новый артист, видео | Best New Artist Video 
 Robert Cray — «Smoking Gun»
 Crowded House — «Don't Dream It's Over»
 The Georgia Satellites — «Keep Your Hands to Yourself»
 Bruce Hornsby и Range — «The Way It Is»
 Timbuk3 — «The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades»

Лучшая идея видео | Best Concept Video 
 Eurythmics — «Missionary Man»
 Peter Gabriel — «Big Time»
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Genesis — «Land of Confusion»
 Talking Heads — «Wild Wild Life»

Best Video from a Film 
 Eric Clapton — «It’s in the Way That You Use It» (from The Color of Money)
 Rodney Dangerfield — «Twist and Shout» (from Back to School)
 Aretha Franklin — «Jumpin' Jack Flash» (from Jumpin' Jack Flash)
 Ben E. King — «Stand by Me» (from Stand by Me)
 Talking Heads — «Wild Wild Life» (from True Stories)

 Лучшее прорыв видео | Most Experimental Video 
 Eurythmics — «Missionary Man»
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Genesis — «Land of Confusion»
 Huey Lewis and the News — «Hip to Be Square»
 Paul Simon — «The Boy in the Bubble»

 Лучшее выступление на сцене | Best Stage Performance in a Video 
 Bon Jovi — «Livin’ on a Prayer»
 Bon Jovi — «You Give Love a Bad Name»
 Run-D.M.C. (с Aerosmith) — «Walk This Way»
 Bruce Springsteen и E Street Band — «Born to Run»
 Bruce Springsteen и E Street Band — «War»

 Лучшее выступление в видео | Best Overall Performance in a Video 
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Janet Jackson — «Nasty»
 Madonna — «Papa Don't Preach»
 Run-D.M.C. (с Aerosmith) — «Walk This Way»
 U2 — «With or Without You»

 Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Crowded House — «Don't Dream It's Over» (режиссёр: Alex Proyas)
 Peter Gabriel — «Sledgehammer» (режиссёр: Stephen R. Johnson)
 Genesis — «Land of Confusion» (режиссёр: John Lloyd and Jim Yukich)
 U2 — «With or Without You» (режиссёр: Meiert Avis)
 Steve Winwood — «Higher Love» (режиссёр: Peter Kagan and Paula Greif)

 Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 The Bangles — «Walk Like an Egyptian» (хореографы: Katherine Krok Eastvold и Josh Clark)
 Janet Jackson — «Nasty» (хореограф: Paula Abdul)
 Janet Jackson — «When I Think of You» (хореографы: Paula Abdul и Michael Kidd) Madonna — «Open Your Heart»
 Steve Winwood — «Higher Love» (хореограф: Roberta Mathes)

 Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Eurythmics — «Missionary Man»
 Peter Gabriel — «Big Time» (Special Effects: David Daniels)
 Peter Gabriel — «Sledgehammer» (Special Effects: Stephen R. Johnson и Peter Lord) Genesis — «Land of Confusion»
 Paul Simon — «The Boy in the Bubble»

 Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Breakfast Club — «Right on Track» (Art Director: Ally Willis)
 Peter Gabriel — «Sledgehammer» (Art Directors: Stephen R. Johnson, Stephen Quay, и Timothy Quay) Genesis — «Land of Confusion»
 Madonna — «Open Your Heart»
 Paul Simon — «The Boy in the Bubble»

 Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Bon Jovi — «Wanted Dead or Alive»
 Eurythmics — «Missionary Man»
 Peter Gabriel — «Sledgehammer» (Editors: Stephen R. Johnson и Colin Green) Robbie Nevil — «C'est La Vie»
 U2 — «With or Without You»
 Steve Winwood — «Higher Love» (Editors: Glenn Lazzaro и Laura Israel)

 Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Cyndi Lauper — «What's Going On» (оператор: Juan Ruiz Anchia)
 Madonna — «Papa Don't Preach» (оператор: Michael Ballhaus)
 Robbie Nevil — «C'est La Vie» (оператор: Mark Plummer) U2 — «With or Without You» (оператор: Daniel Pearl)
 Steve Winwood — «Higher Love» (оператор: Rob Haggart)

 Viewer’s Choice 
 Peter Gabriel — «Sledgehammer»
 Genesis — «Land of Confusion»
 Paul Simon — «The Boy in the Bubble»
 U2 — «With or Without You» Steve Winwood — «Higher Love»

 Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Peter Gabriel Julien Temple Специальная премия «Признание Поколения» | Special Recognition Award 
 Elton John Bernie Taupin'

Выступления 
 Los Lobos — «La Bamba»
 Bryan Adams — «Only the Strong Survive»/«Victim of Love»
 The Bangles — «Walk Like an Egyptian»/«Walking Down Your Street»
 Bon Jovi — «Livin’ on a Prayer»
 Crowded House — «Don't Dream It's Over»/«Now We're Getting Somewhere»
 Madonna — «Causing a Commotion»
 Whitesnake — «Still of the Night»
 Whitney Houston — «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»/«Didn't We Almost Have It All»
 The Cars — «You Are the Girl»/«Double Trouble»
 David Bowie — «Never Let Me Down»
 Prince — «Sign o' the Times»/«Play in the Sunshine»
 Cyndi Lauper — «Change of Heart»/«True Colors»
 Run-D.M.C. (с Steven Tyler и Joe Perry) — «Walk This Way»

При участии 
 Howie Mandel — представил Best New Artist In A Video
 Cyndi Lauper — представила Best Stage Performance In A Video
 Herbie Hancock — представил Most Experimental Video
 Weird Al Yankovic — представил Best Concept Video
 Cher — представила Viewer’s Choice
 Poison — представили Best Female Video

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1987
 MTV VMA 1987

Музыкальные премии
1987
1987 год в музыке США